Сейид:

 Сейид — почётный титул у мусульман.
 Сейид Алим-хан (1880—1944) — последний эмир Бухары.
 Сейид Мухаммед Риза (ум. 1756) — турецкий литератор, историк и моралист, представитель стамбульской аристократии.